Mikulicz-Radecki ist der Familienname folgender Personen:

 Felix von Mikulicz-Radecki (1892–1966), deutscher Gynäkologe 
 Johann von Mikulicz (-Radecki) (1850–1905), deutsch-österreichischer Chirurg
 Maria von Mikulicz-Radecki (verheiratete Maria Koepcke, 1924–1971), deutsch-peruanische Biologin